En Pologne, Bedlno peut faire référence à : 

 Bedlno, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Bedlno, une gmina de la Voïvodie de Łódź.

 Bedlno, un village dans la voïvodie de Lublin.

 Bedlno, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

 Bedlno, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.